Сосно́вый чиж () — птица семейства вьюрковых отряда воробьинообразных. Встречается в Северной Америке.

Описание 
Сосновый чиж достигает длины 13 см, имеет коричневатое оперение с бледной нижней стороной, тонкие коричневатые и широкие жёлтые полоски на крыльях и жёлтые пятна у основания хвоста. Самец чаще более желтоватый. Хвост вилочковый.

Местообитание 
Сосновый чиж живёт в хвойных лесах, парках и лугах в Северной Америке, от Аляски до мексиканских гор. Северные популяции зимуют на юге.

Образ жизни 
Вне брачного периода птицы объединяются в стаи до сотен особей. Питаются семенами берёз, ольхи и кедров, а также насекомыми и почками, которых они находят на земле или на деревьях.

Размножение 
Сосновый чиж гнездится небольшими колониями. Чашеобразное гнездо на хвойном дереве из травы, корней и мха выстилается изнутри пухом чертополоха, шерстью животных и перьями. Самка насиживает кладку из 3—4 яиц почти непрерывно и почти не покидает гнездо. В это время самец снабжает её кормом.

Примечания

Литература 
 Colin Harrison & Alan Greensmith: Vögel. Dorling Kindersley Limited, London 1993, 2000, ISBN 3-8310-0785-3
 Bryan Richard: Vögel. Parragon, Bath, ISBN 1-4054-5506-3

Щеглы
Животные, описанные в 1810 году
Птицы Северной Америки